Talsperre Angostura steht für:

 Talsperre Angostura (Chile)
 Talsperre Angostura (Costa Rica)
 Talsperre Angostura (USA)